Кампелу (Байан) — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Кампелу (Фигейро-душ-Виньюш) — район в Португалии, входит в округ Лейрия.